Блудов (Блудова) — русская фамилия. Известные носители:

Блудов 
 Блудов, Андрей Дмитриевич (1817—1886) — русский дипломат.
 Блудов, Борис Александрович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Блудов, Дмитрий Николаевич (1785—1864) — русский литератор и государственный деятель.
 Блудов, Иван Яковлевич (1927—2003) — бригадир тракторной бригады, Герой Социалистического Труда.

Блудова

Другие значения 
 Блудов — муниципалитет в Чехии.
Блудов — до 1964 г. название села Мирное в Гороховском районе Волынской области, Украина.

См. также 
 Блудовы — о дворянском роде